Mega Man – videogioco
Mega Man – serie di videogiochi 
Mega Man – personaggio immaginario